Dubai Classic 1993 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1993 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 10 октября 1993 года (сезон 1993/94) в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:3.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Dubai Classic
1993 год в снукере